Pinochet es un apellido de origen francés que puede referirse a las siguientes personas:

 Augusto Pinochet Ugarte, Capitán General, Dictador de Chile (1973-1990);
 Augusto Pinochet Hiriart, militar chileno, hijo de Pinochet Ugarte;
 The Pinochet File,  libro escrito por Peter Kornbluh;
 Eulogio Robles Pinochet, militar chileno partícipe de dos guerras;
 Héctor Pinochet Ciudad, escritor chileno;
 Isabel Le Brun de Pinochet, una educadora chilena;
 Óscar Jiménez Pinochet, médico y político radical chileno;
 René Pinochet, actor de doblaje chileno;
 Ruperto Pinochet Solar, agricultor y político chileno;
 Tancredo Pinochet, periodista y crítico social chileno;
 José Pinochet Olave político chileno, subsecretario de Agricultura;
 Alejandro Navarrete Pinochet, alcalde de Valparaíso entre los años de 1988 y 1989;
 Benjamín Videla Pinochet, militar y político liberal chileno.

También puede referirse a instituciones vinculadas a Augusto Pinochet Ugarte:
 Fundación Augusto Pinochet;
 Museo Presidente Pinochet.